CWC, sigle composé des trois lettres C, W et C, peut faire référence à :
 Ceylon Workers' Congress, un parti politique tamoul ;
 Canadian Wrestling Championship ou Fédération de lutte C.W.C, une organisation de lutte située dans la région de Sherbrooke, Québec, Canada ;
 Cabot Watch Company, un fabricant de montres militaires à destination de l'armée britannique;
 Civilization World Cup, une competition sur Civilization VI réunissant parmi les meilleurs équipes mondiales du jeux. 

CWC est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Tchernivtsi), en Ukraine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports